Reichsmark
 Marka Rzeszy (tereny okupowane)

Zobacz też 
 
 Polityka gospodarcza III Rzeszy